Ведено:
 Ведено — село в Чечне, административный центр Веденского района.
 Ведено — крепость в одноимённом селе.

См. Также 
 Дышне-Ведено
 Джани-Ведено
 Беной-Ведено